L'expression nouveau coronavirus peut désigner, selon l'époque où elle est employée :
 MERS-CoV en 2012 ;
 SARS-CoV-2 en 2019-2020.

Voir aussi 
 NeoCoV